Tuurasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tuurasaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Tuurasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), 

Robotskapade Finlandförgreningar